RTE può significare:

 RTÉ, acronimo di Raidió Teilifís Éireann, emittente di Stato della Repubblica d'Irlanda
 RTE, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile statunitense di Marguerite Bay